Die Turn- und Sportgemeinde 1881 Friesenheim e.V. ist ein ca. 1000 Mitglieder zählender Sportverein in Ludwigshafen am Rhein aus dem Stadtteil Friesenheim. Die erste Männermannschaft der Handballabteilung nennt sich seit der Saison 2017/18 Die Eulen Ludwigshafen.

Überregional bekannt ist der Verein vor allem durch die erste Handball-Männermannschaft, die in der Saison 2010/11 in der Handball-Bundesliga spielte, nachdem die Mannschaft zuvor seit 1995 in der zweiten Spielklasse aktiv war. Am 26. Dezember 2010 wurde mit dem Spiel gegen den amtierenden Meister THW Kiel erstmals eine Begegnung der TSG Friesenheim im Fernsehen auf Sport1 übertragen. Die Mannschaft wird von Fans und Verantwortlichen hauptsächlich Die Eulen genannt, was auf einer stadtteilinternen Sage des 20. Jahrhunderts beruht. Ein Friesenheimer namens Rochus kam nachts, nicht mehr ganz nüchtern, an der Dorfkirche vorbei und glaubte im Kirchturm Funken zu sehen. Er weckte das ganze Dorf, die Feuerwehr rückte an, doch man stellte fest, dass Rochus nur eine Eule gesehen hatte. Seitdem ist in Friesenheim ein großer Bezug zu diesem Tier entstanden und später wurde der Verein Die Eulen genannt.

Vereinsgeschichte 
Die TSG Friesenheim entstand nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem 1881 gegründeten Turnverein Friesenheim und der 1891 gebildeten Turngesellschaft Friesenheim. Zunächst hieß der neue Fusionsverein noch TG Friesenheim, doch auf einer Mitgliederversammlung 1954 wurde der Vereinsname in die heute noch gültige Bezeichnung Turn- und Sportgemeinde 1881 Friesenheim e.V. geändert.

Handballabteilung 
Die erste Handballmannschaft der TSG Friesenheim spielte ab der Saison 1995/96 in der 2. Handball-Bundesliga Süd. In der seit 1993/94 geführten Ewigen Tabelle der 2. Handball-Bundesliga Süd liegt die TSG Friesenheim auf dem ersten Platz. Am 33. Spieltag der Saison 2009/10 gelang der TSG mit einem 33:20-Sieg gegen die TUSPO Obernburg der Titelgewinn in der 2. Liga Süd und der damit verbundene Aufstieg in die Handball-Bundesliga, aus der sie nach einer Saison direkt wieder abstieg. Drei Jahre später, am Ende der Saison 2013/14, gelang als Meister der zweiten Liga erneut der Aufstieg in die erste Liga. Zum Ende der Saison 2014/15 musste die Mannschaft sie als Absteiger wieder verlassen. In der Saison 2016/17 schaffte das Team von Trainer Benjamin Matschke erneut den Aufstieg in die Handball-Bundesliga. In der darauffolgenden Saison 2017/18 erreichte das Team den 16. Platz und konnte somit erstmals den Klassenerhalt in der höchsten deutschen Spielklasse feiern. In der Saison 2018/19 erreichte das Team erneut den 16. Platz und feierte somit zum zweiten Mal nacheinander den Klassenerhalt in der Handball-Bundesliga.

Die Abteilung hat noch drei weitere Männermannschaften, eine Damenmannschaft und zahlreiche Jugendmannschaften. Aus steuerlichen Gründen ist die 1. Mannschaft aus dem Verein herausgelöst und wird von der TSG Ludwigshafen-Friesenheim Bundesliga-Handball GmbH getragen.

2020 erfolgte die Gründung des HLZ Hochdorf-Friesenheim mit dem TV Hochdorf.

Kader für die Saison 2022/23

Trainerteam

Transfers zur Saison 2022/23

Transfers zur Saison 2023/24

Ehemalige Spieler 
 Ulrich Spettmann
 Stephan Pfeiffer
 Christian Dissinger
 Lew Woronin
 Andrej Kogut
 Nico Büdel
 Evgeni Pevnov
 Alexander Becker
 Nico Kibat
 Benjamin Matschke
 Philipp Grimm
 Michele Skatar
 František Šulc
 Gorazd Škof

Die Saisonbilanzen seit 1995/96

Die größten Erfolge 
 1929 – Deutsche Handballmeisterschaft im Großfeld (als TV Friesenheim)
 1930 – Deutsche Handballmeisterschaft im Großfeld (als TV Friesenheim)
 1986 – Aufstieg in die Bezirksliga
 1988 – Aufstieg in die Verbandsliga
 1989 – Aufstieg in die Oberliga
 1993 – Aufstieg in die Regionalliga
 1994 – Staffelmeister, Vize-Südwestmeister
 1995 – Staffelmeister, Südwestmeister, Pfalzpokalsieger, Zweitligaaufstieg
 2001 – 3. Platz in der 2. Bundesliga Süd
 2002 – 3. Platz in der 2. Bundesliga Süd
 2004 – 3. Platz in der 2. Bundesliga Süd
 2007 – Erreichen des Viertelfinales im DHB-Pokal (26:37-Niederlage beim THW Kiel)
 2009 – Vize-Meister in der 2. Bundesliga Süd, Teilnahme an den Relegationsspielen
 2010 – Meister in der 2. Bundesliga Süd, Erstligaaufstieg
 2014 – Meister in der 2. Bundesliga, Erstligaaufstieg
 2017 – 3. Platz in der 2. Bundesliga, Erstligaaufstieg
 2018 – 16. Platz in der Handball-Bundesliga, erstmaliger Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse
 2019 – 16. Platz in der Handball-Bundesliga, erneuter Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse

Spielstätte 
Die TSG Ludwigshafen-Friesenheim trägt ihre Bundesliga-Heimspiele in der 1965 erbauten Friedrich-Ebert-Halle aus. Die Halle bietet 2.350 Zuschauern Platz und ist damit eine der kleinsten der Bundesliga.

Jugend 
Die männliche A-Jugend um Kapitän Christian Dissinger gewann bei der in Duisburg ausgetragenen Endrunde der Deutschen Meisterschaft 2010 die Vizemeisterschaft. 2009 gewann man in St-Leon-Rot das kleine Finale gegen die SG Kronau/Östringen. Die B-Jugend erlangte wie 2008 den dritten Platz der Deutschen Meisterschaft.

2020 erfolgte die Gründung des HLZ Hochdorf-Friesenheim mit dem TV Hochdorf.

Weitere Abteilungen 
Neben der bekannten Handballabteilung hat der Verein noch eine Fecht-, eine Turn- und eine Badminton-Abteilung. Die Turnabteilung ist die größte des Vereins und auf Breitensport ausgerichtet. In die Turnabteilung integriert sind auch die Fitness- und Gymnastikangebote.

Weblinks 
 Die Internetpräsenz der Bundesligamannschaft
 Die Internetpräsenz des Stammvereins

Einzelnachweise 

 
Friesenheim, TSG
Sportverein (Ludwigshafen am Rhein)
Gegründet 1881
Friedrich-Ebert-Halle